Рудолф „Руди” Алвађ (Петровац на Млави, 17. јули 1929 — Сарајево, 21. септембар 1988) био је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1966. || Коњух планином || /
|-
| 1967. || Диверзанти || Немачки каплар
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Железничар
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Карађоз ТВ серија || Рибар
|-
| 1970. || Угурсуз ТВ филм || Абдурахман Карак
|-
| 1971. || Бог Курт ТВ филм || /
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку || /
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Шиндлер
|-
| 1972. || Воз за сјевер, воз за југ ТВ филм || /
|-
| 1972. || Увријеђени човјек ТВ филм || Контролор (као Рудолф Алвађ)
|-
| 1972. || Мртво лишће ТВ филм || /
|-
| 1972. || Младић ТВ филм || /
|-
| 1973. || Со || /
|-
| 1973. || Опасни сусрети ТВ серија || /
|-
| 1973. || Заслужено јутро ТВ филм || /
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево ТВ серија || Шиндлер
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1975. || Доктор Младен || Јуре Стипетић
|-
| 1975. || Стијена ТВ филм || /
|-
| 1975. || Писаћа машина ТВ филм || /
|-
| 1975. || Догађај на другом перону ТВ филм || /
|-
| 1976. || Тако дозваше тајну ТВ филм || /
|-
| 1976. || Мрави ТВ филм || /
|-
| 1977. || Поробџије ТВ серија || /
|-
| 1977. || Мене младу за стара ТВ филм || /
|-
| 1977. || Не може тиква с кумпијером ТВ филм || /
|-
| 1978. || Љубав и бијес || /
|-
| 1978. || Окука ТВ филм || /
|-
| 1979. || Тале ТВ мини серија || Генерал
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила || Немачки наредник (као Р. Алвађ)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Ћилим ТВ филм || /
|-
| 1980. || Хусинска буна ТВ филм || Бркица
|-
| 1981. || Заједно ТВ филм || /
|-
| 1982. || Коже ТВ серија || Фратар
|-
| 1982. || Ноћ стријепње ТВ филм || /
|-
| 1982. || Настојање || /
|-
| 1983. || Дани Авној—а ТВ мини серија || /
|-
| 1983. || Самек ТВ филм || Хаим - ефенди
|-
| 1986. || Штрајк у ткаоници ћилима ТВ филм || /
|-
| 1987. || Златна јабука и девет пауница ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Петровчани (Петровац на Млави)